Vilmos Galló (né le  à Budapest en Hongrie) est un joueur professionnel de hockey sur glace hongrois.

Biographie 

Formé au Flemingsbergs IK, il passe en 2013 au Linköpings HC. En 2015, il débute avec l'équipe première.

Au niveau international, il représente la Hongrie. En 2016, il est sélectionné pour la première fois pour le championnat du monde sénior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2010-2011 || Flemingsbergs IK U18 2||J18 Div. 1||16 ||10 ||12 ||22 ||2 || || || || ||
|-
|rowspan=2|2011-2012 || Flemingsbergs IK U18||J18 Elit||31 ||12 ||17 ||29 ||41 || || || || ||
|-
|Flemingsbergs IK U20 ||J20 Elit ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 || || || || ||
|-
|rowspan=2|2012-2013 || Flemingsbergs IK U18||J18 Elit||30 ||23 ||36 ||59 ||43 || || || || ||
|-
|Flemingsbergs IK U20 ||J20 Elit ||16 ||9 ||18 ||27 ||12 || || || || ||
|-
|rowspan=3|2013-2014 ||Linköpings HC U18 ||J18 Elit ||16 ||9 ||17 ||26 ||22 || || || || ||
|-
|Linköpings HC U18 ||J18 Allsvenskan ||9 ||3 ||5 ||8 ||2 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|Linköpings HC U20 ||J20 SuperElit ||36 ||2 ||9 ||11 ||16 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2014-2015 ||Linköpings HC U20 ||J20 SuperElit ||41 ||10 ||13 ||23 ||26 ||7 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|rowspan=2|2015-2016 ||Linköpings HC U20 ||J20 SuperElit ||22 ||12 ||14 ||26 ||20 ||4 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|Linköpings HC ||SHL ||41 ||5 ||4 ||9 ||12 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|rowspan=2|2016-2017 ||Linköpings HC U20 ||J20 SuperElit ||2 ||3 ||1 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Linköpings HC ||SHL ||50 ||3 ||6 ||9 ||6 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2017-2018 ||Timrå IK ||Allsvenskan ||52 ||9 ||5 ||14 ||30 ||10 ||2 ||7 ||9 ||2
|-
|2018-2019 ||Timrå IK ||SHL || 52|| 9|| 9|| 18|| 30|| 7|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
|2019-2020 || KooKoo Kouvola || Liiga || 53|| 14|| 28|| 42|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || KooKoo Kouvola || Liiga || 55|| 20|| 18|| 38|| 38|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2

Internationales 

| 2011-2012 || style="text-align:left;"| International U18 ||
|-
| 2014 || style="text-align:left;"| Championnat du monde moins de 18 ans D1B || 5|| 6|| 5|| 11|| 16||align="left"|  Médaille d'or du Groupe 1B
|-
| 2013-2014 || style="text-align:left;"| International U18 ||  
|-
| 2014 || style="text-align:left;"| Championnat du monde junior D2A || 5|| 7|| 4|| 11|| 0||align="left"|  Médaille d'or du Groupe 2A
|-
| 2013-2014 || style="text-align:left;"| International-jr ||  
|-
| 2015 || style="text-align:left;"| Championnat du monde junior D1B || 5 || 0 || 3 || 3 || 6 ||align="left"|  du Groupe 1B
|-
| 2014-2015 || style="text-align:left;"| International-jr ||
|-
| 2016 || style="text-align:left;"| Championnat du monde junior D2A || 5 || 6 || 7 || 13 || 2 ||align="left"|  Médaille d'or du Groupe 2A
|-
| 2014-2015 || style="text-align:left;"| International-jr ||
|-
| 2016 || style="text-align:left;"| Qualifications olympiques || 3|| 2|| 0|| 2|| 0||align="left"| 
|-
| 2016 || style="text-align:left;"| Championnat du monde ||7 ||1 ||1 ||2 ||2 ||align="left"| 
|-
| 2015-2016 || style="text-align:left;"| International || 15|| 6|| 1|| 7|| 4||align="left"| 
|-
| 2017 || style="text-align:left;"| Championnat du monde D1A ||5 ||0 ||2 ||2 ||2 ||align="left"|  du Groupe 1A
|-
| 2016-2017 || style="text-align:left;"| International || 11|| 5|| 5|| 10|| 6||align="left"| 
|-
| 2018 || style="text-align:left;"| Championnat du monde D1A ||5 ||0 ||3 ||3 ||0 ||align="left"|  du Groupe 1A
|-
| 2017-2018 || style="text-align:left;"| International || 6|| 1|| 4|| 5|| 0||align="left"| 
|-
| 2019 || style="text-align:left;"| Championnat du monde D1A ||5 ||1 ||1 ||2 ||6 ||align="left"|  du Groupe 1A
|-
| 2018-2019 || style="text-align:left;"| International || 12|| 3|| 6|| 9|| 4||align="left"|

Références 

Naissance en juillet 1996
Naissance à Budapest
Joueur international hongrois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Linköpings HC
Joueur du Timrå IK